Pidgin possui diversos significados:

Pidgin - língua simples criada a partir da mistura de outras;
Pidgin (comunicador instantâneo) - Software livre de comunicação através de mensagens instantâneas.

Desambiguação